Vier Schiffe der Royal Navy wurden auf den Namen HMS Decoy getauft, benannt nach dem englischen Wort für Lockvogel:

HMS Decoy (1871), ein Kanonenboot, das 1871 gebaut und 1885 verkauft wurde.
HMS Decoy (1894) war ein Torpedobootzerstörer der Daring-Klasse, der 1894 vom Stapel lief und 1904 bei einer Kollision vor den Scilly-Inseln sank.
HMS Decoy (H75), ein 1932 gebauter Zerstörer der D-Klasse, der 1943 an Kanada abgegeben, in HMCS Kootenay umbenannt und schließlich 1946 abgewrackt wurde.
HMS Decoy (D106) war ein Zerstörer der Daring-Klasse, der 1949 vom Stapel lief, 1970 an die Peruanische Marine als BAP Ferré verkauft und 2007 außer Dienst gestellt wurde.

Decoy